Юрая Д. Ренни (; род. 23 октября 1959, Шеффилд) — английский профессиональный футбольный рефери.

Биография 
Карьеру арбитра Ренни начал в 1979 году в местных лигах. Работал в Северной Премьер-Лиге до 1994 года, когда он был назначен в список арбитров Футбольной лиги. С 1997 года обслуживал матчи АПЛ.

В высшей лиге английского футбола Юрая Ренни дебютировал 23 августа 1997 года матчем между «Кристал Пэлас»  и «Лидс Юнайтед»  (2:0). С 2000 года он имеет статус арбитра ФИФА.  В 2003 году ему было доверено обслуживать решающий матч за Трофей Футбольной ассоциации.

В 2007 году он пережил травму подколенного сухожилия, но сумел вернуться к активному судейству. В 2009 году  завершил карьеру.

В сентябре 2010 года Ренни занял пост президента ФК «Холлэм».

Личная жизнь 
Увлекается кикбоксингом и айкидо. Имеет степень магистра в области делового администрирования и права.

Женат. Есть дочь.

В 2014 году принял участие в съёмках художественного фильма  режиссёра Джулиано Фарино «Чудесный» с Тоби Джонсом в главной роли. В 2015 году Юрая Ренни был арбитром гейм-шоу Freeze Out.

Занимается благотворительной деятельностью.

Примечания

Ссылки 
 Uriah Rennie Referee Statistics at soccerbase.com

Футбольные судьи Англии
Футбольные судьи по алфавиту